Ljestvice liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2015./16.

Federacija BiH

MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori: 
 sportsport.ba 
 dnevno.ba

ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori: 
 NS Hercegovačko-neretvanske županije 
 hercegovina.info

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

<small> Izvori: 
 ŽNS Posavina 
 posavinasport.com  
 70 godina NK "Sloga"
</small>

 ŽNL Sarajevo 

 Skupina A 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina A

 Skupina B 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina B

 Doigravanje za prvaka 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina A 
 NS Sarajevo, Skupina B 

 1. ŽNL Županije Središnja Bosna 

 Izvori: 
 NS Županije Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona 

 1. ŽNL Tuzlanske županije 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori: 
 nize-lige.info

 ŽNL Unsko-sanska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona''

 Izvori: 
 NS Unsko-sanske županije, rezultati i ljestvica 22. kola 
 NS Unsko-sanske županije, odluka o isključenju

ŽNL Zeničko-dobojska 

 Izvori: 
 ŽNS Zeničko-dobojski 
 sportzdk.ba

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2015-16
 4